Hara (Hagfors), een plaats in de provincie Värmlands län (Zweden)
 Hara (Östersund), een plaats in de provincie Jämtlands län (Zweden)
 Hara (Kuusalu), een plaats in de provincie Harjumaa (Estland)
 Hara (Lääne-Nigula), een plaats in de provincie Läänemaa (Estland)
 Hara (geslacht), een vissengeslacht
 Hara, energiecentrum (Qi (concept)) onder de navel, het krachtcentrum, het centrum van waarnemen. Een term uit het Shiatsu (Japanse massagetherapie).
 Hara (Tunis)